

Cinema 
I Told You So – film del 1926 diretto da Francis Corby

Musica 
I Told You So – album di Count Basie del 1976
I Told You So – singolo di Randy Travis del 1988; una cover è stata realizzata da Carrie Underwood
I Told You So – album di Chino XL del 2001
I Told You So – singolo degli Ocean Colour Scene del 2007
I Told You So – singolo di Keith Urban del 2007